Se også 560 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 

60
Artikler om enkelte år